

События 
 Консулы: Тиберий Семпроний Гракх и Маний Ювенций Тална (два плебея).
 163—162 — Царь Селевкидов Антиох V Эвпатор (172—162). Сын Антиоха IV Эпифана.
 Опекуном при Антиохе становится Лисий. Лисий вместе с Антиохом с огромной армией выступил против Иудеи. Иуда Маккавей встретил сирийцев в ущелье Веозахарии, но после упорного боя отступил к Иерусалиму. Антиох начал осаду города. Филипп стал собирать войска в Персии. Лисий заключил мир с Иудеей. Признание религиозной свободы Иудеев. Затем Лисий выступил против Филиппа, разбил его и казнил.
 В смуте после смерти Антиоха IV Эпифана, наместник Мидии, Тимарх объявляет себя независимым правителем, выступив против Лисия, регента молодого царя Антиоха V Евпатора.
 Из Рима бежал Деметрий, сын Селевка IV Филопатора .
 Римский Сенат производит раздел Египетского царства между Птолемеями, Фискон получил Кирену.
 163—145 — Царь Кирены Птолемей VII Фискон.

Скончались 
 Маний Ювентий Тална — консул 163 года до н. э.

См. также